Анна Ольденбургская (, ; 14 ноября 1501, Ольденбург, графство Ольденбург — 24 сентября 1575, Эмден, графство Остфрисланд) — дочь ольденбургского графа Иоганна V из рода Ольденбургов, в замужестве — графиня Остфрисланда; с 1540 по 1561 год являлась регентом графства Остфрисланд.

Биография 
Анна Ольденбургская родилась в Ольденбурге 14 ноября 1501 года. Она была дочерью Иоганна V, графа Ольденбурга и Анны Ангальт-Цербстской, дочери , князя Ангальт-Цербстского и Анны Линдау-Руппинской. Образование получила в Кёльне при дворе маркграфов Бранденбурга. 6 марта 1530 года была выдана замуж за Энно II, графа Остфрисланда из дома Кирксена. После скоропостижной смерти супруга 24 сентября 1540 года, Анна стала править феодом до совершеннолетия наследника. Официально опека была признана в 1542 году. Обоих младших сыновей она отослала в Страсбург, где они обучались в гимназии Иоганнеса Штурма. Дочерей определила на воспитание при дворе Фридриха II, курфюрста Пфальца в Гейдельберге.

В 1561 период регентства Анны был завершён. Её правление пришлось на время Реформации. Она стремилась стабилизировать систему конфессионального сосуществования в графстве. Анна исповедовала кальвинизм и была членом реформатской церкви, но понимала, что большая часть местного дворянства исповедуют лютеранство и цвинглианство. При ней в графстве толерантно относились также к католицизму и спиритуализму. Только под давлением императора в 1549 году она запретила анабаптизм. Главным советником и доверенным лицом Анны до своей смерти в 1566 году был её брат, Христоф, граф Ольденбурга.

В 1545 году Анна учредила личную полицию и реформировала всю судебную систему графства. Вместе с административными функциями, канцелярия получила функции судебные. Для решения этих функций в состав канцелярии были введены советники и учёные-юристы. Канцелярия выступала в роли апелляционного суда для всех подданных графства и суда первой инстанции в делах дворян.

Во время её правления снова вспыхнул вооруженный конфликт в Харлингерланде, когда  захватил участок земли в графстве. Анна обратилась в Имперский камеральный суд и  имперский округ. Иоганн II, имевший много врагов, был заключён в тюрьму и умер в 1562 году в заключении.

В 1558 году отменила примогенитуру, чтобы после её регентства власть была разделена между всеми тремя сыновьями, Эдцардом, Христофом и Иоганном. Это должно было предотвратить влияние Швеции на графство, ставшее возможным после женитьбы в 1559 году её старшего сына Эдцарда на принцессе Катарине Шведской. Это также должно было способствовать сохранению паритета между религиозными общинами: Иоганн был кальвинистом, Эдцард — лютеранином. После смерти Кристофа в 1566 году, усилилась борьба за власть между Эдцардом и Иоганном, после смерти последнего единоличным правителем графства стал Эдцард. Одним из следствий борьбы между братьями, стало ослабление авторитета графской власти, что, в свою очередь, привело в будущем к Эмденской революции.

Анна скончалась 24 сентября 1575 года. На погребении графини проповедь прочитал кальвинистский теолог . Она была похоронена в семейном склепе в .

Семья 

В семье Анны Ольденбургской и Энно II, графа Остфрисланда родились шестеро детей — три сына и три дочери.

 Елизавета (10.01.1531 — 06.09.1555), принцесса Остфрисландская, в 1553 году вышла замуж за Иоганна V (ок. 1512 — 1560), графа Шаумбург-Пиннеберга;
 Эдцард (24.06.1532 — 01.03.1599), граф Остфрисланда под именем Эдцарда II, в 1559 году женился на принцессе Катарине Шведской (1539 — 1610);
 Гедвига (29.06.1535 — 04.11.1616), принцесса Остфрисландская, в 1562 году вышла замуж за вдовца Оттона II (25.09.1528 — 26.11.1603), герцога Брауншвейг-Гарбурга;
 Анна (03.01.1534 — 20.05.1552), принцесса Остфрисландская;
 Кристоф (08.10.1536 — 29.09.1566), граф Остфрисланда под именем Кристофа, соправитель Эдцарда II;
 Иоганн (29.09.1538 — 29.09.1591), граф Остфрисланда под именем Иоганна II, соправитель Эдцарда II.

Генеалогия

Литература

Ссылки 
 

Ольденбурги
Персоналии:Реформатство
Супруги правителей Восточной Фризии